Epping Forest är ett distrikt i Storbritannien. Det ligger i grevskapet Essex och riksdelen England, i den sydöstra delen av landet,  km nordost om huvudstaden London. Distriktet har 120 896 invånare (2001) och har fått sitt namn efter skogen Epping Forest.

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C.

Civil parishes 
 Abbess Beauchamp and Berners Roding, Bobbingworth, Buckhurst Hill, Chigwell, Epping, Epping Upland, Fyfield, High Laver, High Ongar, Lambourne, Little Laver, Loughton, Magdalen Laver, Matching, Moreton, Nazeing, North Weald Bassett, Ongar, Roydon, Sheering, Stanford Rivers, Stapleford Abbotts, Stapleford Tawney, Theydon Bois, Theydon Garnon, Theydon Mount, Waltham Abbey, Willingale.

Källor 

 
Englands distrikt
Essex